Brennan Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brennan Hill (New Hampshire)
 Brennan Hill (South Dakota)